Cassia angustifolia Vahl, conosciuta con il nome di senna, dalla sua precedente denominazione  Senna alexandrina Miller, è una pianta facente parte, secondo la maggior parte degli studiosi, della sottofamiglia Cesalpinioidee della famiglia delle Leguminose o Fabacee.

Caratteristiche 
Le piante della specie Cassia angustifolia presentano una fioritura abbondante e prolungata con fiori gialli riuniti in racemi ascellari.

 Durata: A seconda della specie la durata può essere annuale o perenne.
 Periodo di fioritura: A seconda della specie da marzo a settembre.
 Area di origine: Africa, Asia.
 Clima: Mediterraneo.

Sistematica 
L'attribuzione di questa specie al genere Cassia o al genere Senna è oggetto di dibattito tra gli studiosi.

Avversità 
Può essere soggetta ad alcuni tipi di funghi (cercospora e cladosporium) e a diversi parassiti (larve minatrici, cocciniglie e afidi).

Proprietà mediche 
La polpa dei baccelli della specie Cassia angustifolia (e di specie affini, p.es. Cassia acutifolia e Cassia fistula), comunemente e in modo generico indicata col nome di senna, possiede proprietà lassative già note da secoli (si veda a tal proposito la voce catolicon). Come per l'aloe, l'azione purgativa è determinata dai derivati antracenici e in particolare dagli antrachinonici combinati sotto forma di glicosidi.

È rinfrescante e lassativa perché ricca di glucosio e soprattutto di fruttosio (glucosidi antrachinonici – Senosidi – mucillagine, flavonoidi). 
La pianta possiede un tropismo elettivo verso l'intestino crasso, sul quale provoca un'attivazione della peristalsi capace di accelerare l'avanzamento del contenuto intestinale con un conseguente effetto lassativo e purgativo. I suoi principi attivi sarebbero, per la maggior parte, assorbiti a livello dell'intestino tenue agendo con un'azione peristaltogena sul colon dopo esservi giunti per via sanguigna e linfatica.

Note

Bibliografia 
 Marazzi B. et al. 2006 Amer J. Bot. 93, 288.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Caesalpinioideae
Piante medicinali e officinali